Jméno Lou nosí více osobností:

 Lou Hooverová (1874–1944) – první dáma USA
 Lou Reed (1942–2013) – americký hudebník
 Lou Marini (* 1945) – americký saxofonista
 Lou Martin (1949–2012) – britský varhaník a klavírista
 Lou Gramm (* 1950) – americký zpěvák
 Lou Banach (* 1960) – americký zápasník
 Lou Bega (* 1975) – německý zpěvák
 Lou Reed (ragbista) (* 1987) – velšský ragbista

další význam
 Lou (ostrov) – ostrov v Papui Nové Guineji